Тодендорф (громада) — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн. Входить до складу району Штормарн.
 Тодендорф (Панкер) — населений пункт в Німеччині, розташований на узбережжі Балтійського моря в федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн. Входить до складу району Плен ().